Le Dozy BV Den Helder est un club féminin néerlandais de basket-ball basé à Den Helder. Le club appartient à l'Eredivisie, le plus haut niveau du championnat néerlandais.

Historique

Palmarès
 Champion des Pays-Bas : 1985, 1988, 1989, 1990, 1991, 1998, 1999, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009

Entraîneurs successifs

Joueuses célèbres ou marquantes
  Maurice Smith

Liens externes
  Site officiel

Club féminin de basket-ball aux Pays-Bas
Club sportif dans la province de Hollande-Septentrionale
Sport au Helder